

Нові Ключі — село, Ульотівський район, Забайкальський край
 Нові Ключі — селище, Чаїнський район, Томська область